Příjmení Erban nosí více osobností:

 Evžen Erban, vícero nositelů
 Karel Erban, vícero nositelů
 Libor Erban – český architekt, scénograf a grafik (1944–2002)
 Mischo Erban – českokanadský longboardista (* 1983)
 Ondřej Erban – český windsurfař (1975–2010)
 Róbert Erban – slovenský rychlostní kajakář (* 1956)
 Tomáš Erban – český akarolog a biochemik (* 1978)
 Václav Erban (* 1935) – český major SNB, moderátor bezpečnostních relací Československé televize
 Vít Erban – český kulturolog, prozaik a esejista (* 1974)
 Vojtěch Erban (1913–1981) – český a československý politik

Ženská podoba příjmení 
 Eva Erbanová – česká historička architektury (* 1976)
 Karolína Erbanová – česká rychlobruslařka (* 1992)
 Marcela Erbanová – slovenská rychlostní kajakářka (* 1978)
 Rozita Erbanová – česká filmová, televizní a divadelní herečka a dabérka (* 1989)

Související články 
 Erben
 Urban

Česká příjmení